Snohomish peut désigner :
 , une tribu amérindienne
 Snohomish, un cours d'eau de l'État de Washington
 Snohomish, une ville de l'État de Washington
 Comté de Snohomish, un comté  de l'État de Washington